De Gauliga Mecklenburg 1943/44 was het tweede voetbalkampioenschap van de Gauliga Mecklenburg. Door de perikelen in de Tweede Wereldoorlog was dit ook meteen het laatste kampioenschap.

LSV Rostock werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club verloor in de eerste ronde van HSV Groß Born.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues 

Gauliga Nordmark
Duits competitievoetbal 1943/44